Biografies:
Ramon Llull, filòsof i escriptor
 Premis:
 Premi Ramon Llull de novel·la
 Premis Ramon Llull del Govern Balear
 Institucions:
 Agrupament Escolta Ramon Llull
 IES Ramon Llull, l'institut d'educació secundària més antic de Mallorca
 Institut Ramon Llull, institució per a la difusió exterior de la cultura catalana
 Col·legi Major Universitari Ramon Llull, adscrit a la Universitat de Barcelona
 Fundació Ramon Llull
 Federació Llull, federació d'entitats culturals dels Països Catalans
 Universitat Ramon Llull
 Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull
 Astronomia:
 L'asteroide (9900) Llull
 Música:
Òpera, amb llibret de Jaume Cabré i música de Francesc Cassú.

Vegeu també 
 Sant Ramon (desambiguació)